Paying the Piper – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kinemacolor Company
Harriet and the Piper (Paying the Piper) – film del 1920 diretto da Bertram Bracken
Paying the Piper – film del 1921 diretto da George Fitzmaurice
Paying the Piper – cortometraggio di animazione del 1949 diretto da Robert McKimson